Моја има више значења:

 Моја (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Моја (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику